Inflikted е дебютен студиен музикален албум на хевиметъл групата Cavalera Conspiracy, който е издаден на 24 март 2008 г. от Roadrunner Records.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Марк Ризо – китара
 Джо Дюплантър – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2008 година
Дебютни албуми